Gong (muziekinstrument), een slagwerkinstrument
 Gong (band), een internationale spacerockband
 Gong (Ruders), een compositie van Poul Ruders
 Gong (achternaam) (龚), een Chinese achternaam
 Gong (prefectuur), een prefectuur in de Chinese provincie Sichuan
 Falun Gong, een uit China afkomstige religieuze beweging
 Gongcultuur, een cultuur in de westerse hooglanden van Vietnam
 Bassischool PCBO De Gong, School in Apeldoorn